MiNT – darmowy system operacyjny dla Atari ST
 Linux Mint – dystrybucja systemu GNU/Linux
 Mint – album studyjny niemiecko-kanadyjsko-angielskiej piosenkarki Alice Merton
 Mint – singel Namie Amuro